Вілька Таневська (пол. Wólka Tanewska) — село на Закерзонні, Підкарпатське воєводство, Ніжанський повіт, гміна Улянув. 
 Руда Таневська - присілок, Дубрівка (Ниськівський повіт).